Сатыбалды Тлемисович Ибрагимов (; 13 марта 1940; , Южно-Казахстанской области, СССР — 9 августа 2019; , Казахстан) — казахстанский общественный и государственный деятель,  (2002), депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2004 — 2011).

Биография 
Сатыбалды Тлемисович Ибрагимов Родился 13 марта 1940 года в селе Карасу Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

В 1958 году по комсомольской путевке отправился в Днепродзержинск, где окончил техническое училище № 8. Затем приехал в Темиртау.

Трудовую деятельность начал в 1959 году начальником смены Карагандинского металлургического комбината в г. Темиртау.

В 1973 году окончил факультет экономики и права Университета Дружбы народов им. П. Лумумбы, получил профессию экономиста.

С 1959 по 1991 годы — подручный сталевара, мастер, начальник смены, заместитель председателя, председатель профкома Карагандинского металлургического комбината г. Темиртау.

С 1991 по 1995 годы — президент концерна «Кармет-Онтустик».

С 1995 по 1997 годы — представитель «Uspatint» в Казахстане.

С 1997 по 2004 годы — президент «Казхром», член президиума Евразийской промышленной ассоциации.

С 2004 по 2011 годы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан ІІІ и ІV созывов от избирательного округа № 63 Южно-Казахстанской области, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Скончался 9 августа 2019 года в Шымкенте.

Был женат. Воспитал детей, имел внуков.

Научные, литературные труды 
В 1998 году защитил учёную степень кандидата экономических наук.

В 2002 году защитил учёную степень доктора экономических наук, тема диссертации: «Приоритеты и особенности промышленного развития Казахстана».

Автор книг: «Концептуальные основы экономического развития Казахстана» (2000), «Промышленность Казахстана: перспективы и проблемы развития» (2001), «Особенности структуры источников финансирования инвестиций в основной капитал РК» (2001), «Приоритеты механизма развития промышленности Казахстана» (2001) и др.

Награды и звания 
 Орден «Содружество» (МПА СНГ 2010 года)
 Орден Парасат (2009)
 Орден Курмет (2001) 
 Благодарностью Президента Республики Казахстан с вручением нагрудного знака «Алтын Барыс»
 звания Почётный гражданин Туркестанской области и Сайрамского района.
 звания Почётный гражданин города Шымкент (2017 года)
 1965 — Почётная Грамота Верховного Совета Казахской ССР
 2001 — Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 2005 — Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан»
 2006 — Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан»
 2008 — Медаль «10 лет Астане»
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»

Примечания 

Выпускники Российского университета дружбы народов
Металлурги XX века
Металлурги СССР
Металлурги Казахстана
Заслуженные металлурги Казахской ССР
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
Почётные граждане Шымкента
Почётные граждане Туркестанской области
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана III созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва
Работники Карагандинского металлургического комбината